Ла-Малаге́та ():
 Ла-Малагета — исторический квартал в центре Малаги.
 Ла-Малагета — арена для боя быков в Малаге.
 Ла-Малагета — городской пляж в Малаге.